Puebla de la Calzada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de la Calzada (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de la Calzada (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar